Mehaffey lautet der Familienname folgender Personen:

 Blanche Mehaffey (1908–1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph Cowles Mehaffey (1889–1963), US-amerikanischer Offizier